Motorloven bestemmer hvem der må føre en bil. I 1903 gennemførtes den første motorlov, hvorefter føreren af en bil skulle være fyldt 18 år og desuden skulle have et bevis for, at man besad de fornødne egenskaber, blandt andet kendskab til motoren og dens behandling.

Kilder/henvisninger

Danmarks love